Tascio Cecilio Cipriano
Cyprianus, cognomen romano
grafia latina del nome Cipriano